Владимир Аникин:
 Аникин, Владимир (1946—?) — советский тяжелоатлет.
 Аникин, Владимир Иванович (род. 1941) — дипломат, экономист.
 Аникин, Владимир Прокопьевич (1924—2018) — советский и российский филолог-фольклорист.